Het ATP-toernooi van Dubai 2007 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships) werd gespeeld van 26 februari tot en met 3 maart 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai